La Ray-com Media Tower Cusseta est une structure de 533 mètres de hauteur située à Cusseta, dans le Comté de Chattahoochee en Géorgie aux États-Unis et qui fut de 1962 à 1963 la plus haute structure du monde.

Bâtiment en Géorgie (États-Unis)

Fondation en 1962